Фентон има више значења:
 Фентон (Ајова)
 Фентон (Мичиген)
 Фентон (Луизијана)
 Фентон (Мисури)